Sceaux (Hauts-de-Seine)
 Sceaux (Yonne)
ook:
Sceaux-d'Anjou, Maine-et-Loire
Sceaux-du-Gâtinais, Loiret
Sceaux-sur-Huisne, Sarthe